Agulhinha pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Euleptorhamphus velox
 Hemiramphus brasiliensis
 Hyporhamphus kronei
 Strongylura marina
 Syngnathus acus

Desambiguações de espécies